TPT est un sigle signifiant :

 Télécom ParisTech, une école d'ingénieurs généraliste dans le domaine du numérique faisant partie du groupe Institut Mines-Télécom,
 Time Partition Testing, le logiciel de la société Piketec pour faciliter les tests logiciels de type black box pour les systèmes à comportement continu,
 Le tramway de Pithiviers à Toury, une ancienne ligne de chemin de fer reliant les communes de Pithiviers dans le département du Loiret et de Toury dans le département d'Eure-et-Loir
 Temps partiel thérapeutique.

Références